Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel Aegon Classic) van 2014 vond plaats van 9 tot en met 15 juni 2014 in de Engelse stad Birmingham. Het was de 33e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Daniela Hantuchová was het zevende reekshoofd. In de derde ronde werd zij uitgeschakeld door Kimiko Date-Krumm.

De als eerste geplaatste Ana Ivanović uit Servië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Tsjechische Barbora Záhlavová-Strýcová in twee sets. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Birmingham op haar naam te schrijven. Het was haar veer­tiende WTA-titel, de derde van 2014. Zij incas­seerde US$ 120.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren drie Belgische deelneemsters.
 Kirsten Flipkens was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor Barbora Záhlavová-Strýcová.
 Yanina Wickmayer kwam niet verder dan de tweede ronde.
 Alison Van Uytvanck strandde al in de eerste ronde.

Er hadden zich geen Nederlandse speelsters voor het toernooi ingeschreven.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Cara Black en Sania Mirza, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones en Abigail Spears won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als tweede geplaatste Australische titelverdedigsters Ashleigh Barty en Casey Dellacqua in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun negende gezamenlijke titel. Kops-Jones had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Spears vier.

Er deden geen Belgische of Nederlandse speelsters mee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2014
Birmingham